Kannst Du pfeifen, Johanna ist der Titel folgender Werke:

 Kannst Du pfeifen, Johanna (Schlager), schwedischer Schlager (1932)
 Kannst Du pfeifen, Johanna (Kinderbuch), Kinderbuch von Ulf Stark (1992)
 Kannst Du pfeifen, Johanna (Kinderfilm), Kinderfilm nach dem Kinderbuch von Ulf Stark (1994)
 Kannst Du pfeifen, Johanna (Oper), Oper von Gordon Kampe (Uraufführung an der Deutschen Oper Berlin, 2013)